Concón puede hacer referencia a:
 un plato preparado con arroz, típico de la República Dominicana;
 la especie Strix rufipes, un ave nocturna sudamericana; y a
 Concón, una ciudad chilena de la región de Valparaíso.